São Miguel da Terra Firme era o nome original da atual localidade de São Miguel, no município de Biguaçu.

Foi uma das três primeiras freguesias criadas no estado de Santa Catarina, em 1748, juntamente com as freguesias da Lagoa da Conceição (1750), na Ilha de Santa Catarina e Nossa Senhora do Rosário de Enseada de Brito (1750), na atual cidade de Palhoça, com a chegada de povoadores vindos do arquipélago dos Açores.

Primeira vila do município, foi sua sede até 1894.

O Museu 
O Museu Etnográfico Casa dos Açores está instalado no sobrado açoriano construído pelo primeiro vice-presidente da província de Santa Catarina, João Ramalho da Silva Pereira.
Inaugurado em 1979 pelo Governo Catarinense, o Museu tem por objetivo de preservar a memória luso-brasileira na região da grande Florianópolis.

Ligações externas 
 

História de Biguaçu
Biguaçu
História de Santa Catarina
Santa Catarina
1748 no Brasil